Влади́мир Богда́нович Броне́вский (1784—1835) — военный писатель, генерал-майор.

Брат С. Б. Броневского. Автор двух значительных исторических трудов: «Записок морского офицера» — автобиографического описания Второй Архипелагской экспедиции 1805—1807 годов и «Истории Донского войска» о истории Донского казачества.

Биография 
Владимир Броневский родился в большой дворянской семье в . Отец — Богдан Михайлович Броневский, прапорщик в отставке, мать — Серафима Алексеевна Левшина. В семье было 8 сыновей и дочь.

В 1794 году поступил в Морской кадетский корпус. В 1802 году произведён в мичманы. В сентябре 1805 года отправился во Вторую Архипелагскую экспедицию под командованием адмирала Сенявина.

В 1806—1807 годах находился на фрегате «Венус». В 1806 году участвовал в мелких морских сражениях с французами у берегов Далмации, взял в плен военную полушебеку.

В 1807 году участвовал в кампании против турок — в Дарданелльском сражении против турецкого флота, при захвате острова Тенедос командовал береговой батареей при отражении турецкого десанта. В этом сражении был ранен в руку и плечо. За это сражение Броневский получил орден Святого Владимира 4 степени.

В 1808—1809 годах на плененном в Афонском сражении турецком корабле «Седд Аль-Бахр» стоял в Триесте. В 1810 году произведен в лейтенанты и в 1811 году переведен на Черноморский флот в Севастополь.

С 1811 по 1818 год на Черноморском флоте, в 1818 вышел в отставку с флота в чине капитан-лейтенанта. После выхода в отставку ему присвоили орден Святого Георгия 4 класса за 18 морских кампаний. О пребывании в Крыму оставил записки изданные 1822 году.

С 1819 до 1828 год был инспектором тульского дворянского Александровского училища, а с 1828 до 1832 год помощником директора пажеского корпуса.

В 1833 году уволен со службы в чине генерал-майора.

Во время и после службы Броневский занимался активной литературной деятельностью. В 1810 году написал свою первую литературную работу «Путешествие из Триеста в Петербург». Впоследствии Броневский стал членом Академии Российской, печатался во многих периодических изданиях — в «Благонамеренном», «Соревнователе Просвещения», «Вестнике Европы», «Сыне Отечества» и других.

В 1824 году перевёл роман Вальтера Скотта «Манеринг». Самым значительным произведением Броневского стали «Записки морского офицера», в которых он описал Вторую Архипелагскую экспедицию. Историческая правдивость и подробность этого описания делает этот его труд важным историческим источником этой военной кампании. В 1834 году Броневский издал в 4 частях «Историю Донского войска, описание донской земли и Кавказских Минеральных вод».

Полемика с Пушкиным 
В 1835 году Броневский написал критическую рецензию на «Историю Пугачевского бунта» А. С. Пушкина. Пушкин в ответной рецензии согласился с некоторыми замечаниями Броневского, но, в основном, сильно раскритиковал рецензию Броневского.

Сочинения 
 
Броневский В. Б. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина. 1805–1810. — М.: Кучково поле; Люкс-принт, 2015. — 800 с. ISBN 978-5-9950-0503-2
Bronevskiy V. B. Northern Tars in Southern Waters: The Russian Fleet in the Mediterranean, 1806-1810. — Warwick: Helion & Co Ltd; 2019. — 684 p., 22 b/w ills, 5 maps ISBN 9781912866717
Броневский В. Б. Письма морского офицера. — М. : Тип. С. Селивановского, 1825—1826. — Ч. 1. 1825. XIV, 270, [2] с. Ч. 2. 1826. [6], 416 с.
  Часть 1. Часть 2. Часть 3.

Примечания

Источники 
 
 
 
 Тебиев Б. К. Броневские на службе России // Тайны книжных переплетов. 50 почти детективных историй. – Екатеринбург: Ridero, 2021. – С. 72–82. ISBN 978-5-4498-7145-9

Члены Академии Российской
Преподаватели Пажеского корпуса
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Вторая Архипелагская экспедиция
Мемуаристы Российской империи
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены
Участники Дарданелльского сражения